Kitley est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Elizabethtown-Kitley, canton de l'est de l'Ontario

, grotte dans le Devon

Voir aussi

Homonymie de toponyme